Plymouth (Verenigd Koninkrijk), een stad in Engeland, dit is het 'originele' Plymouth, bij de monding van de rivier Plym
 Plymouth (Montserrat), de verlaten hoofdstad van Montserrat

Verenigde Staten:
 Plymouth (Californië), een plaats in Amador County in Californië
 Plymouth (Connecticut), een stad in Connecticut
 Plymouth (Illinois), een stad in Illinois
 Plymouth (Florida), een stad in Florida
 Plymouth (Indiana)
 Plymouth (Iowa)
 Plymouth (Massachusetts), een stad in Massachusetts
 Plymouth Colony, de plaats waar de Pilgrim Fathers een kolonie stichtten, Massachusetts
 Plymouth (Michigan)
 Plymouth (Minnesota)
 Plymouth (Nebraska)
 Plymouth (New Hampshire), een stad in New Hampshire
 Plymouth (North Carolina), een stad in North Carolina
 Plymouth (Ohio), een stad in Ohio
 Plymouth (Pennsylvania), een stad in Pennsylvania
 Plymouth (Utah)
 Plymouth (Vermont), een stad in Vermont
 Plymouth (Wisconsin)

Overige:
 Plymouth (automerk), een automerk
 Plymouth (film), een televisiefilm over een maanbasis
 Plymouth Argyle FC, een voetbalclub uit Plymouth (Engeland)
 Plymouth Gin, een bepaald merk jenever uit Plymouth (Engeland)